Union Express steht für: 

 Union Express (Popband), britische Band
 Union Express (Zug), Zugverbindung zwischen Stockholm und Narvik